De âlde Friezen (Die alten Friesen) ist die inoffizielle Nationalhymne des friesischen Volkes in der niederländischen Provinz Friesland.

Das Lied wurde ursprünglich von Eeltsje Hiddes Halbertsma aus Grou auf eine bekannte Melodie (Vom hoh’n Olymp herab) von Heinrich Christian Schnoor gedichtet. Der siebenstrophige Text wurde von Jacobus van Loon auf vier Strophen verkürzt und bearbeitet. Diese Version wurde 1875 von der Selskip foar Fryske taal- en skriftekennisse (deutsch: „Gesellschaft für friesische Sprach- und Literaturwissenschaft“) zur friesischen Nationalhymne ausgerufen. Obwohl nie offiziell anerkannt, gilt sie heutzutage als Hymne der niederländischen Provinz Friesland.

Der Text

Weblink
De âlde Friezen (YouTube)

Regionalhymne
Kultur (Provinz Friesland)